Cisowa – dzielnica Gdyni
 Cisowa – dzielnica Kędzierzyna-Koźla
 Cisowa – rezerwat przyrody Cisowa
 Cisowa – dawna gmina wiejska w województwie pomorskim

Miejscowości 
 Cisowa – wieś w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Lipinki Łużyckie 
 Cisowa – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Grabica 
 Cisowa – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Krasiczyn 
 Cisowa – wieś w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Pilica
 Cisowa – wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Pątnów

Zobacz też 
 Cisowa Grapa
 Cisowa Przełęcz
 Cisowa Skała
 Cisów
 Gdynia Cisowa
 Góra Cisowa
 Przełęcz Cisowa
 Skrajna Cisowa Czuba
 Wielka Cisowa
 Wielka Cisowa Grapa
 Zadnia Cisowa Czuba
 Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej „Cisowa”